ТЛС — многозначная аббревиатура:
 ТЛС — таможенно-лицензионный склад
 ТЛС — телефонная линия связи
 ТЛС — технология лазерного сканирования
 ТЛС — транспортно-логистическая система
 ТЛС — транспортёр ленточный сортировочный
 ТЛС — тромболейкосупрессия
 ТЛС — тонколистовой стан

См. также 
 РТЛС — региональная транспортно-логистическая система
  — аббревиатура латиницей